Светлое — железнодорожная станция и населённый пункт в Гурьевском городском округе Калининградской области, входит в Новомосковское сельское поселение. Станция расположена на линии Калининград — Мамоново (польская граница) Калининградской железной дороги.

География 
Расположена в 17 км к югу от города Калининград. В 1 км к юго-востоку от станции расположен одноимённый посёлок.

Население 
Население станции на 1 января 2011 года составило 198 человек (93 мужчины, 105 женщин).

Инфраструктура 
На станции есть вокзал и две платформы, магазин, отделение Почты России, на реке — пляж, дамба защитная.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)